Ко́пер (, ) — город на юго-западе Словении, на полуострове Истрия, на побережье залива Копер Адриатического моря. Город известен среди любителей хорового пения, здесь проводится множество музыкальных и фольклорных фестивалей.

География 
Копер — самый крупный город 30-километровой полосы словенского побережья. Город находится в непосредственной близости от итальянской границы и города Триеста, прочие прибрежные словенские города — Изола (), Пиран () и Порторож () — вытянулись цепочкой к югу от Копера.

Население 
Население города по данным на 2012 год составляет 24 979 человек (12 358 мужчин и 12 621 женщин). Ранее большая часть населения Копера говорила на итальянском (по данным на 1900 год — 92 %). Сегодня община официально двуязычна, итальянский язык уравнен в правах со словенским. Невзирая на существенную эмиграцию итальянцев с Истрии в Италию в годы существования Югославии, итальянское население города превышает 10 %.

Родной язык населения общины (2002 год):
 Словенский — 74,14 %
 Хорватский — 8,04 %
 Сербо-хорватский — 4,02 %
 Боснийский — 2,76 %
 Сербский — 2,67 %
 Итальянский — 2,23 %
 Албанский — 0,50 %
 Македонский — 0,48 %
 Другие языки: 5,16 %

История 
Копер вырос из античного греческого поселения, известного под именем Аэгида. В римский период он получил имя Каприс, от которого происходит и современное название города. В 568 году в Каприсе укрылось романское население Тергестума (Триеста) от набега лангобардов. Некоторое время город носил имя Юстинополь в честь императора Византии Юстиниана II.

В VII — VIII веках город пережил тяжёлый период, его захватывали франки, лангобарды и славянские племена. В VIII веке в городе была образована епархия. В XI веке город оказался втянут в борьбу между Венецией и Священной римской империей. За поддержку, оказанную ему Копером, император Конрад II даровал городу некоторые привилегии.

В 1278 году город был присоединён к Венеции. В составе венецианской республики Копер пережил необычайный расцвет, он стал крупнейшим городом и портом Истрии, в связи с чем был переименован в  (главный город Истрии, буквально «голова Истрии»). От этого словосочетания происходит итальянское название города — Каподистрия. После падения венецианской республики в 1797 году Копер был присоединён к Австрии. В период 1805—1813 гг. город контролировали наполеоновские войска, а в 1813 году Копер снова отошёл Австрии.

После первой мировой войны Копер вместе со всем полуостровом Истрия перешёл Италии, в то время как остальная Далмация вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее Королевства Югославия. После второй мировой войны Копер вошёл в состав так называемой Зоны «B» свободной территории Триеста, которую контролировала Югославия, после чего значительная часть итальянского населения города эмигрировала в Италию. В 1954 году свободная территория Триеста перестала существовать, и Копер стал частью Югославии. После распада последней в 1991 году город стал частью независимой Словении.

Экономика 
Огромное значение для экономики города и государства в целом имеет, находящийся в Копере единственный в Словении торговый порт, куда прибывают корабли с грузами из Ближнего Востока, Японии и Кореи.

В 1954 году группой промышленников в городе была основана компания Tomos по производству мотоциклов. Первым генеральным директором завода стал Франк Пекарь. Завод был открыт в 1959 году, на открытии которого присутствовал тогдашний президент Югославии Иосиф Броз Тито. Первым мотоциклом компании стал Tomos Puch SG 250. Завод выпускал мотоциклы, мопеды, скутера разного класса и модификаций, определённую известность приобрела серия мопедов под названием Colibri. После 1973 года все мотоциклы и мопеды Tomos оснащались двигателями словенского производства. В 1980 году весь модельный ряд двухколёсных транспортных средств Tomos был обновлён. В 1980-е годы завод выпускал известные спортивные модели «Tomos C5 Sport» и туристскую модификацию «Tomos C5 Touring». Был также создан внедорожный мотоцикл «АТХ50». В 1998 году предприятие было приобретено крупной частной компанией Hidria. В 1990-х годах были выпущены модели Sprint, Tomos ST и Tomos LX.

Достопримечательности 

 Преторийский дворец — самое знаменитое здание Копера, красивейший дворец в стиле венецианской готики (1464 год). Расположен на центральной площади города, Титов Трг.
 Дворец Лоджии на площади Титов Трг, напротив Преторийского дворца. В здании кафе и художественная галерея. (XV век).
 Ротонда вознесения (XII век) — самое древнее здание города.
 Кафедральный собор Успения Богоматери (XV век). В соборе гробница святого Назария — покровителя города.
 Дворцы Армеригонья, Бельграмони-Такко, Тотто и некоторых других знатных венецианских фамилий.

Транспорт 
В Копере расположен единственный торговый порт Словении. Город связан новым современным шоссе со столицей страны Любляной, а также прибрежными дорогами с итальянским Триестом и хорватской Истрией. Регулярное автобусное сообщение с Любляной, соседними городами Словении, Хорватии и Италии. В Копере имеется также железнодорожная станция, но по сравнению с автомобильным и морским транспортом железная дорога используется весьма слабо.

Спорт 
В городе базируется футбольная команда сильнейшей словенской лиги — ФК Копер.

С 4 сентября по 9 сентября 2013 года в Бонифика Холле прошли матчи группового этапа (Группа D) Евробаскета 2013: между сборными Греции, Финляндии, Италии, Швеции, России и Турции.

Образование 
29 января 2003 года в городе официально открылся Приморский университет, а 21 ноября 2017 года на базе Приморского университета открылся первый в Словении и ЕС филиал российского вуза МГУ. По стандартам МГУ в филиале студентов обучают следующим профессиям: русский язык, славистика, культурология, история, математика, экономика, биология и другие дисциплины.

Известные уроженцы 
В этом городе проживали предки семьи, выходцами из которой были Иоанн Каподистрия и его братья Августинос, Виаро и Георгиос.

 Витторе Карпаччо — итальянский живописец.
 Пьетро Паоло Верджерио — деятель итальянской реформации.
 Пьетро Паоло Верджерио старший — итальянский гуманист.
 Санторио — итальянский физиолог, анатом, изобретатель.
 Андрея Клепач — словенская теннисистка.
 Ковач, Тинкара — словенская певица, представительница Словении на конкурсе песни Евровидение 2015.
 Младен Рудоня — словенский футболист.
 Златко Дедич — словенский футболист.
 Томаж Шаламун — словенский поэт.
 Сирк, Леа — словенская певица, представительница Словении на конкурсе песни Евровидение 2018.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 
 Копер — город и порт в Словении

Города Словении
Порты Адриатического моря
Копер